Il singolare maschile dell'Odlum Brown Vancouver Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Dudi Sela era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

James Ward ha battuto in finale Robby Ginepri 7–5, 6–4.

Teste di serie

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Bobby Reynolds (semifinali, ritiro a causa di uno strappo)
 Grega Žemlja (quarti di finale)
 Yūichi Sugita (primo turno)

  James Ward (campione)
  Vasek Pospisil (semifinali)
  Fritz Wolmarans (secondo turno)
  Greg Jones (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2011